Super Mario Bros. 2 — видеоигра в жанре платформенной аркады, разработанная и изданная Nintendo для консоли NES, продолжение Super Mario Bros. В Северной Америке поступила в продажу в октябре 1988 года, в Европе — в апреле 1989-го. Представляла собой переделанную версию игры Doki Doki Panic, выпущенной исключительно на территории Японии. Super Mario Bros. 2 в Японии была издана лишь в июле 1992 года под названием Super Mario USA.

Игровой процесс 
Игра представляла заметно изменённый геймплей, менявший (и делавший более разнообразным) весь процесс прохождения игры и требовавший от игрока вырабатывания новой тактики поведения. Основное изменение коснулось схемы взаимодействия с противниками: принятая в предыдущих играх серии модель, в которой Марио мог убить врага, прыгнув на него сверху (если только это не был дикобраз Спини или кто-либо другой, защищённый шипами) была устранена. Вместо этого была добавлена возможность бросать в противника различные предметы, распределённые по игровым уровням (чаще всего выдернутые из земли овощи, а также других противников). Предмет можно взять, предварительно прыгнув на него и нажав B. Таким образом в Super Mario Bros. 2 противника можно убить только с помощью постороннего предмета, другого противника, либо взяв бонус — «звезду», дающую неуязвимость.

В игре был введён уровень жизни, измеряемый количеством красных шестиугольников в левом верхнем углу экрана. Изначально их два, но можно увеличить до четырёх. В новой локации снова два. В предыдущих играх величины «здоровья» не было, при контакте с противником Марио моментально терял жизнь, а если в этот момент он находился в «продвинутом» состоянии, то возвращался в предыдущее (Fire Mario и Super Mario становились обычным Mario). Таким образом в Super Mario Bros. 2 игрок мог несколько раз столкнуться с противником, прежде чем потерять одну жизнь.

Также игроку была предоставлена возможность выбора одного из четырёх игровых персонажей: Марио, Луиджи, Пич и Тоад. Раньше игрок мог выбирать только между Марио и Луиджи (и лишь в режиме двух игроков), при этом различие между персонажами заключалось в том, что Луиджи прыгал дальше Марио и сильнее «пробуксовывал». В то же время все четыре персонажа Super Mario Bros. 2 обладают уникальными для каждого из них способностями, определяющими стиль прохождения игры.

Помимо этого в игру была добавлена мини-игра, работающая по принципу однорукого бандита, в которой игрок может заработать бонусы, облегчающие прохождение.

Разработка 
Такие серьёзные изменения в геймплее обусловлены тем, что Super Mario Bros. 2 не разрабатывалась изначально как самостоятельный продукт, а являлась переделанной версией другой игры — «Yume Kōjō: Doki Doki Panic» (дизайнером которой также был Сигэру Миямото).

Ответственные лица Nintendo of America сочли выпуск на американский рынок японской версии Super Mario Bros. 2 сопряжённым с финансовым риском (американские покупатели, по их мнению, не были готовы к высокой сложности игры и похожести на предыдущую). Результатом чего стало решение адаптировать под вселенную Марио «Doki Doki Panic».

«Yume Kōjō: Doki Doki Panic» () использовала ближневосточный антураж и вышла исключительно на японском рынке. Для стилизации под серию игр с Марио были изменены спрайты персонажей (Brother, Mama, Sister, Papa) и некоторых предметов, улучшена анимация движений и уровней, изменено музыкальное оформление.

Японская версия Super Mario Bros. 2 была избавлена от проблематичных элементов и позже вышла за пределами Японии под названием The Lost Levels.

Отзывы 
Игра была благосклонно встречена игроками и стала пятой в списке наиболее продаваемых игр для NES. И хотя в общей сложности было продано более 7 миллионов копий, более популярной считается последовавшая за ней Super Mario Bros. 3, в которой разработчики вернули прежнюю игровую схему, добавив, тем не менее, некоторые новшества (вроде мини-карты игрового мира, возможности парить над землёй при использовании бонуса «Super Leaf» и мини-игр).

Ремейки 
В 1993 году игра была включена в сборник Super Mario All-Stars для SNES наряду с Super Mario Bros., The Lost Levels, Super Mario Bros. 3.

В 2001 году в рамках проекта Super Mario Advance игра была портирована для GBA

С мая 2007 года доступна в сервисе Virtual Console Wii.

Источники

Ссылки 
 Super Mario Bros 2/Yume Kojo Doki Doki Panic Retro Corner — видеоматериал о Super Mario Bros. 2 на XLEAGUE.TV и ScrewAttack
 BS Super Mario US

Игры для NES
Игры Mario
Игры для Game Boy Advance
Компьютерные игры 1988 года
Платформеры
Игры для Satellaview
Игры для Virtual Console
Игры для SNES
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Nintendo
Компьютерные игры, изданные Nintendo